Раджив Мотвани (, ; 1962—2009) — американский учёный индийского происхождения, профессор информатики Стэнфордского университета.

Биография 
Родился 26 марта 1962 года в г. Джамму в штате Джамму и Кашмир Индии, вырос в Нью-Дели.

В 1988 году получил степень Ph.D. по информатике в Калифорнийском университете в Беркли.

В 2001 году стал лауреатом премии Гёделя за работу над теоремой PCP в теории вычислительной сложности и её приложениями.

Благодаря его помощи и поддержке молодые Сергей Брин и Ларри Пейдж смогли создать свой поисковик Google и впоследствии стать одними из самых влиятельных людей в сфере информационных технологий.

Состоял членом правлений в нескольких стартапах Стэнфорда: Google, Kaboodle, Mimosa Systems, Adchemy, Baynote, Vuclip, NeoPath Networks (позже в Cisco Systems с 2007), Tapulous и Stanford Student Enterprises среди других.

Был членом редколлегий нескольких компьютерных журналов: SIAM Journal on Computing, Journal of Computer and System Sciences, ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.

5 июня 2009 года был найден утонувшим в бассейне собственного дома в г. , Калифорния, США.

Личная жизнь 
Раджив Мотвани был женат на Asha Jadeja, оставил двух дочерей: Naitri и Anya.

Труды 
Раджив Мотвани — соавтор двух известных учебников по теории вычислительной сложности:
 Randomized Algorithms (Cambridge University Press 1995, ISBN 978-0-521-47465-8, вместе с Prabhakar Raghavan)
 Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation (2nd ed., Addison-Wesley, 2000, вместе с John Hopcroft и Jeffrey Ullman).

Награды 
 2001 — Премия Гёделя
 Isao Okawa Foundation Research Award
 Arthur Sloan Research Fellowship
 National Young Investigator Award (National Science Foundation)
 Distinguished Alumnus Award (IIT Kanpur)
 Bergmann Memorial Award (US-Israel Bi-National Science Foundation)
 IBM Faculty Award

Цитаты 
«Какую бы технологию вы сегодня ни использовали, в ней наверняка есть частичка Раджива Мотвани» (Сергей Брин).

Примечания

Ссылки 

Учёные США
Программисты США
Лауреаты премии Гёделя
Иммигрировавшие в США из Индии
Утонувшие
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли